Alsdorf (Aken)
 Alsdorf (Eifel) 
 Alsdorf (Westerwald)